De Grand Prix-wegrace van Spanje 2006 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 26 maart 2006 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Spanje